Сент-Лизе́нь () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Исудён.

Коммуна расположена на расстоянии около 210 км на юг от Парижа, 100 км на юг от Орлеана, 34 км на северо-восток от Шатору.

Население 

Население — 1 220 человек (2007).

Достопримечательности 

 Церковь Сент-Лизень XI-XII веков, построенная в романском стиле

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini